Le Noyer (Cher)
 Le Noyer (Altos-Alpes)
 Le Noyer (Savoie)